Il doppio del torneo di tennis Open Gaz de France 2000, facente parte del WTA Tour 2000, ha avuto come vincitrici Julie Halard e Sandrine Testud che hanno battuto in finale Åsa Svensson e Émilie Loit 3–6, 6–3, 6–4.

Teste di serie 

Assente
 Irina Spîrlea /  Caroline Vis (semifinali)

 Julie Halard /  Sandrine Testud (campionesse)
 Karina Habšudová /  Elena Lichovceva (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Open Gaz de France 2000